Fonts d'aigua:
 Font Fresca (Sant Pere de Vilamajor), font del municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Font Fresca (Senterada), font del poble de Cérvoles, al municipi de Senterada (Pallars Jussà)
 Indrets:
 Sot de la Font Fresca, sot del turó del Samont, al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)